Abe o ABE puede referirse a:

Nombres 
 Abe (), nombre de pila inglés, generalmente el hipocorístico de Abraham.
 Abraham "Abe" Lincoln (1809-1865), 16.º presidente de los Estados Unidos;
 Abe Vigoda (n. 1921), actor estadounidense;
 Abe Simpson, personaje ficticio de Los Simpson.

 Abe, (, escrito de varias maneras tales como 安倍, 安部 o 阿部), apellido japonés.
 Clan Abe, uno de los clanes más antiguos de Japón;
 Hiroshi Abe (n.1964), actor y modelo japonés;
 Kazushige Abe (n. 1968), escritor japonés;
 Kōbō Abe (1924-1993), escritor japonés;
 Shinzō Abe (1954-2022), político japonés, primer ministro de Japón entre 2006 y 2007 y desde 2012;
 Tokiharu Abe (1911-1996), ictiólogo japonés;
 Yoshitoshi Abe (n. 1971), artista gráfico japonés.

Otros 
 Autoridad Bancaria Europea (ABE), una agencia reguladora de la Unión Europea con sede en Londres, Reino Unido.
 Abertis, empresa española de transporte y telecomunicaciones cuyo símbolo bursátil en el IBEX-35 es ABE.
 Fermentación ABE, un proceso que produce acetona, biobutanol y bioetanol a partir de almidón.
 Aeropuerto Internacional del Valle Lehigh, código IATA ABE.
 ABE, Agencia boliviana espacial.

Siglas